Аделаїда Адлета (; ) (1105/07 — 15 вересня 1140) — угорсько-українська княжна; правителька (княгиня) Богемії, дружина Богемського князя Собіслава I.

Донька української князівни Предслави Святополківни, онука Великого князя Київського Святополка ІІ.

Біографія 
Аделаїда народилась бл. 1105 р. в родині угорського принца Альмоса, брата короля Угорщини Коломана І  та його дружини київської княжни Предслави Святополківни, доньки великого князя Київського з династії Ярославичів.

Близько 1123 роки вийшла заміж за Богемського князя Собіслава I, молодшого сина чеського короля Вратислава II і його третьої дружини українсько-польської князівни Святослави, онуки Великого князя Київського Володимира Святого.

Того ж року Собіслав посварився зі своїм братом правителем Богемії Владиславом I, внаслідок чого був змушений поїхати з молодою дружиною у вигнання, їх прийняв король Угорщини Іштван II.

У 1125 році родина повернулася до Чехії. Мати Владислава і Собіслава, Святослава, помирила братів, після чого Владислав визнав своїм спадкоємцем Собіслава. Після смерті Владислава 12 квітня 1125 року богемський престол успадкував чоловік Аделаїди Собіслав, що правив спільно з нею королівством до своєї смерті в 1140 році.

Аделаїда-Адлета мала на чоловіка вплив та брала участь у питаннях управління державою. Аделаїда померла через півроку після Собіслава I.

Діти 
За сімнадцять років шлюбу в Аделаїди та Собіслава I народилося п'ять дітей:
 Владислав II (д/н-1165), князь Оломоуцький в 1137—1140 роках
 Марія (1124/1125 — після 1172), дружина: 1) Леопольда V, маркграфа Австрійського; 2) Германа III, маркграфа Баденського
 Собіслав II (1128—1180), князь Богемії у 1173—1178 роках
 Олдрих (1134—1177), Оломоуцький князь з 1173 року
 Вацлав ІІ (бл. 1137—1192), князь Богемії у 1189—1192 роках.

Родовід 
Аделаїда веде свій родовід, в тому числі, й від Великих князів Київських з роду Ярославичів: Ізяслава Ярославича (короля Русі) та Ярослава Мудрого.

Джерела 
 Cawley, Charles, Hungary Kings, Medieval Lands database, Foundation for Medieval Genealogy
 Аделаїда 
 Adléta Arpádovna

Арпади